Amerikai Egyesült Államok
Ladysmith (Virginia)
Ladysmith (Wisconsin)

Egyéb
Ladysmith Black Mambazo, dél-afrikai kórus